Enochrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Enochrus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Enochrus